Виктория Азаренка е шампионката от Чайна Оупън 2012, но губи в първи кръг от Андреа Петкович.

Серина Уилямс печели титлата, надигравайки във финала Йелена Янкович с 6 – 2, 6 – 2.

Поставени тенисистки 

Четирите полуфиналистки от Торай Пан Пасифик Оупън 2013 започват направо от втори кръг. Това са:
  Анжелик Кербер (Четвъртфинал)
  Петра Квитова (Полуфинал)
  Винъс Уилямс (Втори кръг)
  Каролине Возняцки (Четвъртфинал)

Основна схема

Легенда 
 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Финална фаза

Горна половина

Първа част

Втора част

Долна половина

Трета част

Четвърта част

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на квалификациите

WTA Тур 2013
Чайна Оупън